A 31 305-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút-szakasz Pest megyében.

A 3111-es útból ágazik ki, annak 6,300-as kilométerszelvényénél, északkelet felé, Tulipán utca néven. 300 méter után eléri a vasutat, azzal egy irányba fordul, kelet felé és a Szegfű utca nevet veszi fel. Gyömrő vasútállomás térségében ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 892 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31305